Luis de Llano es el nombre por el que se conoce principalmente a:
 Luis de Llano Macedo, productor de la televisión mexicana;
y, en menor medida, a su padre:
 Luis de Llano Palmer, exiliado español en México que también trabajó en la televisión mexicana, pero en su primera etapa.